

Філо — селище, штат Іллінойс
 Філо — селище, штат Огайо
 Філо — переписна місцевість, штат Каліфорнія